Резе́рвный фонд Росси́йской Федера́ции  сформирован 1 февраля 2008 года, после разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России (ФНБ). С 1 января 2018 года Резервный фонд ликвидирован и присоединен к Фонду национального благосостояния.

Резервный фонд размещался в высоколиквидной иностранной валюте или активах, номинированных в иностранной валюте. Поэтому средства фонда являлись частью золотовалютных резервов РФ (ЗВР), но, в отличие от остальных активов ЗВР, находились в распоряжении Минфина РФ, а не Центробанка РФ.

При этом, вопреки популярному заблуждению, рост или падение Резервного фонда не означали автоматически роста или падения ЗВР РФ, который имеет и другие активы с собственной динамикой, отличной от Резервного фонда. Так, ЗВР России с июня 2015 до июня 2017 годов выросли с 316 до 412 млрд $, при этом за этот же период Резервный фонд как часть ЗВР сократился с 76 до 16 млрд $. Таким образом, другие активы ЗВР РФ росли намного быстрее, чем сокращался Резервный фонд.

1 января 2018 года вступило в силу решение о слиянии Резервного фонда с Фондом национального благосостояния с переносом в последний остатков Резервного фонда около 997 млрд рублей. К моменту слияния фондов их остатки вместе с другими активами ЗВР РФ выросли до 432 млрд $.

Аналитики объясняют очевидное несоответствие действительности падение ЗВР РФ от сокращения и прекращения существования Резервного фонда РФ формой «словесной интервенции» со стороны Минфина и Центробанка РФ для снижения чрезмерно укрепившегося курса рубля, вредящего экспортерам без реальных интервенций на валютный рынок по массовой скупке валюты со стороны ЦБ РФ.

Описание 
Резервный фонд представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учёту и управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указанного трансферта.

14 июля 2017 года Государственная дума во втором чтении одобрила законопроект о новой редакции бюджетных правил, по которому средства Резервного фонда до 1 февраля 2018 года переводятся в собственность Фонда национального благосостояния.

Управление средствами Резервного фонда 
Управление средствами Резервного фонда осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Отдельные полномочия по управлению средствами Резервного фонда могут осуществляться Центральным банком Российской Федерации. Целями управления средствами Резервного фонда являются обеспечение сохранности средств Фонда и стабильного уровня доходов от его размещения в долгосрочной перспективе. Управление средствами Фонда в указанных целях допускает возможность получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде.

Размещение средств 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года N955 «О порядке управления средствами Резервного фонда» предусматривает размещение средств Фонда в иностранной валюте или зарубежных активах с рейтингом долгосрочной кредитоспособности не ниже «АА-» по классификации Fitch-Ratings и Standard & Poor’s; либо не ниже уровня «Аа3» по классификации Moody’s Investors Service.

Формирование Резервного фонда 
Резервный фонд формировался за счет:
 нефтегазовых доходов федерального бюджета в объёме, превышающем утверждённую на соответствующий финансовый год величину нефтегазового трансферта при условии, что накопленный объём Резервного фонда не превышал его нормативной величины;
 доходов от управления средствами Резервного фонда.

В соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2010 года N 245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон) с 1 января 2010 года до 1 января 2015 года нормативная величина Резервного фонда не определялась, нефтегазовые доходы федерального бюджета не использовались для финансового обеспечения нефтегазового трансферта и для формирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а направлялись на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.

Максимальная величина Резервного фонда 
После формирования нефтегазового трансферта в полном объёме нефтегазовые сверхдоходы поступали в Резервный фонд. Нормативная величина Резервного фонда утверждалась федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в абсолютном размере, определенном исходя из 7 % прогнозируемого на соответствующий год объёма валового внутреннего продукта. После наполнения Резервного фонда до указанного размера нефтегазовые доходы направлялись в Фонд национального благосостояния России.

Динамика изменений 
История изменения совокупного объёма средств Резервного фонда Российской Федерации.

Максимальный объём средств Резервного фонда:
 в долларовом исчислении — 3 661,4 млрд долл. (на 01.09.2015);
 в рублёвом исчислении — 5 864,9 млрд руб. (на 01.02.2015).

См. также 

 Фонд национального благосостояния
 Суверенный фонд
 Резервный фонд

Примечания

Ссылки 
 Динамика изменения Резервного фонда 

Появились в 2008 году в России
Исчезли в 2018 году
Суверенные фонды России